De Drie Polders (Klundert), voormalig waterschap bij Klundert, provincie Noord-Brabant
 De Drie Polders (Leek), voormalig waterschap bij Leek, provincie Groningen